

Persone 
 Louis-Fortuné-Adolphe de la Ferrière (1806-1877) – attore francese

Geografia

Francia

Comuni 
 Beaumont-la-Ferrière – comune nel dipartimento della Nièvre (Borgogna-Franca Contea)
 Danvou-la-Ferrière – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 La Ferrière – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 La Ferrière – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira (Centro-Valle della Loira)
 La Ferrière – comune nel dipartimento della Vandea (Paesi della Loira)
 La Ferrière-Airoux – comune nel dipartimento della Vienne (Nuova Aquitania)
 La Ferrière-au-Doyen – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 La Ferrière-aux-Étangs – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 La Ferrière-Béchet – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 La Ferrière-Bochard – comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 La Ferrière-de-Flée – comune nel dipartimento del Maine e Loira (Paesi della Loira)
 La Ferrière-en-Parthenay – comune nel dipartimento delle Deux-Sèvres (Nuova Aquitania)
 La Ferrière-sur-Risle – comune nel dipartimento dell'Eure (Normandia)
 Ozoir-la-Ferrière – comune nel dipartimento di Senna e Marna (Île-de-France)
 Cantone di Ozoir-la-Ferrière – cantone con capoluogo Ozoir-la-Ferrière

Ex comuni e frazioni 
 Glos-la-Ferrière – ex comune ora frazione di La Ferté-en-Ouche, comune nel dipartimento dell'Orne (Normandia)
 La Ferrière – ex comune ora frazione di Les Moulins, comune nel dipartimento delle Côtes-d'Armor (Bretagna)
 La Ferrière-au-Doyen – ex comune ora frazione di Souleuvre-en-Bocage, comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 La Ferrière-Harang – ex comune ora frazione di Souleuvre-en-Bocage, comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)

Svizzera 
 La Ferrière – comune nella regione del Giura Bernese (Canton Berna)

Pagine correlate 
Ferriere – pagina di disambiguazione
Ferrière – pagina di disambiguazione
Ferrières – pagina di disambiguazione